Holness ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Holness (* 1972), jamaikanischer Politiker (JLP) und Premierminister
 Bob Holness (1928–2012), südafrikanischer Moderator
 Karen Holness (* 1977), kanadische Filmschauspielerin
 Omar Holness (* 1994), jamaikanischer Fußballspieler